Le musée Guimet désigne deux musées en France :
 Le musée d'histoire naturelle - Guimet à Lyon (fermé) ;
 Le musée national des arts asiatiques - Guimet à Paris.